Куїнто:
 Куїнто-Верчеллезе — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Верчеллі.
 Куїнто-Вічентіно — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Віченца.
 Куїнто-ді-Тревізо — муніципалітет в Італії, у регіоні Венето, провінція Тревізо.

Див. також 
 Закарі Квінто — американський актор і кінопродюсер.